Brazo de Oro (spanisch für ‚Goldener Arm‘) ist der Name folgender Personen:

 Brazo de Oro, Spitzname von Mariana Bracetti (1825–1903), puerto-ricanische Freiheitskämpferin
 Brazo de Oro (Wrestler) (Jesús Alvarado Nieves; 1959–2017), mexikanischer Wrestler